Брегва́дзе () — грузинская фамилия.
 Брегвадзе, Бачана Иовелович (1936—2016) — писатель, переводчик, учёный-философ, преподаватель высшей школы. Академик АН Грузии.
 Брегвадзе, Борис Яковлевич (1926—2012) — советский артист балета и педагог, народный артист РСФСР, профессор.
 Брегвадзе, Василий Архипович — советский табаковод, Герой Социалистического Труда (1950).
 Брегвадзе, Виталий Евгеньевич (род. 1967) — советский, грузинский и российский футболист.
 Брегвадзе, Нани Георгиевна (род. 1938) — грузинская певица, народная артистка СССР.